Воображаемые миры, также воображаемые ландшафты () — теория выдвинутая американским социологом и философом индийского происхождения, Арджуном Аппадураи. Теория воображаемых миров (воображаемых ландшафтов ) была сформулирована в начале 1990-х на основе теории Бенедикта Андерсона воображаемые сообщества.

Обзор 

Теория «воображаемых миров» относится к третьему поколению глобализации. Аппадураи рассматривает глобализацию как детерриториальную утрату привязки социальных процессов к физическому пространству. По его мнению, в ходе глобализации формируется «глобальный культурный поток» который можно разделить на пять символико-культурных пространств (в английском языке суффикс «scape» обозначает «пейзаж» или «ландшафт», однако в теории Аппадураи данный суффикс позволяет обозначить гибкость и нелинейность):
 Этнопространство () – под этим пространством Аппадураи понимает людей, которые составляют миры, не привязанные к определенной территории: туристы, иммигранты, беженцы, гастарбайтеры и другие перемещающиеся группы и индивиды.
 Медиапространство () – это понятие обозначает способность производить и распространять информацию через газеты, журналы, телеканалы, киностудии и прежде всего рекламу. Многие аудитории по всему миру воспринимают медия как сложный и взаимосвязанный комплекс печати, рекламы, новостей, которые и помогают конструировать «воображаемые миры».
 Технопространство () – под этим понятием Аппадураи понимает глобальную конфигурацию технологий и сам факт того, что эти технологии являются неотъемлемой частью миров.
 Финансовое пространство () – по мнению автора об этом пространстве нельзя не говорить как о глобальном капитале, который сейчас еще более загадочный, скорый и непредсказуемый, в отличие от: валютных рынков, национальных фондовых бирж и товарных спекуляций, которые перемещают виртуальные деньги через границы в мгновение ока.
 Идеопространство () – данное пространство образуется потоком образов, прежде всего политических и имеющих дело с идеологией государства или оппозиционных движений, претендующих на захват государственной власти или ее части.

Контекст 

По мнению Аппадураи, динамика глобальных культурных систем приводится в движение взаимоотношениями между этно-, медиа-, техно-, идео- и финансовым пространствами. Взаимоотношение этих пространств, предельно зависит от конкретного контекста.  Эти пространства являются «фундаментом» «воображаемых миров», в которых люди взаимодействуют, и взаимодействие это носит характер обменов. В теоретической модели Аппадураи первоначальное противопоставление «локальное – глобальное» замещается противостоянием «территориальное – детерриториализованное», а глобальность и локальность выступают как две составляющие глобализации.

Литература 
 на русском языке
 Грамши А. Избранные произведения. Т.1-3. М., 1957-1959
 на других языках
 Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, Verso. 1983.
 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. — Minneapolis, 1996
 Hirschman, A.O. Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1970.
 Hobsbawm, E., Ranger, T. The invention of Tradition. New York, Columbia University Press, 1983.

Теории глобализации